«Исполнялся премудрости» — картина русского художника Василия Дмитриевича Поленова (1844—1927), произведение зрелого периода его творчества.

История создания и судьба картины 

Создание цикла картин про Христа Поленов считал «главным трудом своей жизни». Серия была опубликована в виде чёрно-белых репродукций в изданном самим Поленовым альбоме «Из жизни Христа», который стал библиографической редкостью сразу после публикации. Через три года в Праге был издан альбом с цветными репродукциями. Серия включала к 1909 году 65 произведений, по другим данным — 72, но в российских музеях и частных коллекциях сохранилось лишь незначительное количество картин. Длительное время существовало мнение, что основная часть произведений художника была продана в советское время в США и в настоящее время их местонахождение неизвестно. 

Картина «Исполнялся премудрости» входит в эту серию работ. Она была создана между 1896 и 1909 годами в технике масляной живописи по холсту. Размер — 40 на 58 сантиметров. Хранится в Нижегородском государственном художественном музее под инвентарным номер Ж-647.

Иногда эта картина воспринимается как этюд к окончательному варианту полотна. По утверждению некоторых искусствоведов В.А. Воробьёва передал эту картину вместе с другими 22 картинами русских художников в Румянцевский музей в 1918 году.

Ещё один вариант картины, имеющий небольшие отличия, находится в собрании Третьяковской галереи. Картина поступила в музей как дар И.Н. Аржаниковой в 1984 году. Инвентарный номер — Ж-1005. Этот вариант — повторение одноимённой картины. Датировка его — 1890—1900-е годы. Техника — холст на картоне, масло. Размер — 25,5 на 31 сантиметров. Справа внизу находится подпись: «ВПолѣновъ» (буквы «В» и «П» переплетены). На обороте печать-монограмма «ВП». Владельцами картины в разное время были: Н. С. Аржаников и И. Н. Аржаникова. На юбилейной выставке 1994 года в Третьяковской галерее экспонировался именно этот вариант картины.

Сюжет картины 
Принято считать, что Поленов иллюстрирует слова Евангелия от Луки «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости; и благодать Божия была на Нём». В создании картины Поленов использовал свои знания о повседневной жизни простых жителей современной ему Палестины, которую он посетил на Ближнем Востоке. Сам художник описывал в комментариях к полотну эту сцену так: «Внутренность двора в Назарете; справа у входа в помещение сидит старый учитель, перед ним на большой циновке — Младенец Иисус с книгою в руках». Французский историк христианства Эрнест Ренан в своей книге «Жизнь Иисуса» писал, что Иисус, «выучился читать и писать, без сомнения, согласно восточному методу, состоящему в том, что ребёнку дают в руки книгу, по которой он повторяет в такт со своими товарищами, пока не заучит наизусть. Школьным учителем в маленьком еврейском городке был всегда хаззан или чтец синагоги».

Художник собирался издать книгу, которая должна была стать философским комментарием к картинам цикла, «Иисус из Галилеи». Он намечал напечатать два её издания: одно — дешёвое, без иллюстраций, второе — иллюстрированное. Поленов хотел также напечатать и сочинённые им музыкальные произведения на евангельские сюжеты, избранные им для картин:
«Моё художественное завещание было бы неполно, если бы я не упомянул об моих музыкальных набросках. Работая над евангельским кругом в образе и слове, я пытался передать моё настроение и звуками. Рядом с этим у меня создалось несколько произведений, которые я намеревался сделать тоже общим достоянием…»
Рукопись «Иисус из Галилеи» не была опубликована, и в настоящее время хранится в коллекции Музея-заповедника В.Д. Поленова, а наброски и черновики — в отделе рукописей Третьяковской галереи.

Особенности картины 
Прямая цитата из Евангелия «Исполнялся премудрости», ставшая названием картины, трактуется с внешней, фабульной точки зрения. Маленький Иисус сидит перед старцем-учителем — именно так, по мнению Поленова, проходило обучение в древней Палестине.

Ученик сидит на значительном расстоянии от учителя, который находится на возвышении в нише, устроенной в каменной стене. Стена необходима для защиты от солнечного света, а возвышение, на котором сидит учитель, подчёркивает его авторитет в глазах ребёнка. Поленов умело создал атмосферу спокойствия и сосредоточенности мальчика.

Доцент кафедры Истории и обличения русского сектантства Московской Духовной академии А. В. Ремезов считал, что художник разделял позитивистский и рационалистический взгляд на жизнь Христа:
«…весьма тяжелое предположение об этом, предположение, значительно омрачающее общее яркое впечатление от выставки, внушает одно из первых полотен: „Исполнялся премудрости“. Представлена обычная восточная обстановка начального обучения: на некотором расстоянии от седого раввина на ковре сидит мальчик Христос. Но в обычном истолковании приведенное художником выражение Евангелия (Луки 2, 40) сопоставляется с тем случаем, когда народ выражал удивление пред знанием Христом св. Писания: „как Он знает Писание, не учившись?“ И отсюда выводится, что Христос совсем не проходил никакой школы, так что и „исполнение премудростью“ ни в коем случае не принимается за обозначение обучения… Пусть теперь сам читатель решит, что иллюстрирует данная картина, в самом ли деле Евангелие, где определённо передается свидетельство народа о том, что Христос не учился или приведенные слова Ренана?»

Искусствоведы отмечают, что картинам цикла не свойственен жанровый характер. На основе впечатлений от путешествий по Востоку Поленов изображает картину мирной и идеально прекрасной природы, где всегда светит солнце и синеют небеса. В палитре художника преобладают бирюзово-голубые, розовато-сиреневые, золотисто-белые, изумрудно-зеленые краски.

См. также 
 «Среди учителей» — другая картина художника из цикла «Из жизни Христа»

Примечания

Литература 
 
 

Картины по сюжетам Нового Завета
Картины Василия Поленова
Картины из собраний Нижегородского государственного художественного музея
Картины из собраний Государственной Третьяковской галереи
Картины 1896 года
Картины 1909 года